Жиря́нка альпи́йская () — многолетнее насекомоядное растение; вид рода  семейства .

Описание 
Гигрофит, гемикриптофит. Многолетнее травянистое насекомоядное растение 5-15 см высотой. Корень стержневой, коричневый, в верхней части с мочками желтоватых придаточных корней, развивающихся ежегодно вместе с новой розеткой листьев. Стебель одиночный или в числе 2, редко 3-5, рассеянно железисто-опушенный, гуще в нижней части и под цветком. 

Листья в числе 7-13 в прикорневой розетке, толстоватые, очень хрупкие, сидячие, 1,5-4 см длиной, 0,5-1,5 (2) см шириной, желтовато-зелёные, с несколько завернутыми на верхнюю сторону краями, продолговато-эллиптические, тупые, снизу голые, сверху по всей поверхности опушенные двумя видами волосков: вблизи основания и вдоль центральной жилки простыми, на остальной части булавовидными железистыми волосками. 

Цветки белые или слегка желтоватые; чашечка рассеяно железистая, с продолговатыми, к верхушке сужена, с островатыми лопастями, верхняя губа её трёхлопастевая, с мелкими лопастями около 2 мм длиной, нижняя губа распашных, венчик белый, с желтоватыми пятнами у основания нижней губы, иногда внешне рассеяно волосистый, 8-15 мм длиной (вместе с шпорцем) лопасти верхней губы на верхушке округлые, средняя лопасть нижней губы крупнее боковых, на верхушке усеченная, изредка с неглубокой выемкой, с 1-3 желтыми пятнами и бородкой волосков, направленных внутрь цветка; шпорец конический, на конце тупой, короткий (короче половины венчика), направленный вниз и вперед изогнутый, оранжево-жёлтый, внутри железистый; завязь железисто опушенная.

Цветёт с конца мая до конца июля. Плодоносит в июле-августе. Коробочка рассеяно железистая, продолговато-яйцевидная, вверх уплощена, двугранный, тупая, 5-7 мм длиной, открывается 2 зубцами. Семена коричневые, 1 мм длиной, узкоэллиптические, дробносетчатые, на конце с придатком. Размножается семенами.

Распространение 

Распространена от тундровой зоны к северу лесной зоны и в пределах от горно-тундрового до горно-лесного пояса гор Евразии (от Исландии до Восточной Сибири) на высоте до 4100 метров над уровнем моря.

Растёт преимущественно во влажных и переувлажненных местах, часто на меловых почвах, по сырым скалам, на моховых, задернованных и незадернованных берегах различных водоёмов, на болотах в кислой болотистой почве, на каменистых россыпях, по берегам ручьев, реже в заболоченных лесах.

Вид занесён в Красную книгу Украины, Латвии, Эстонии. В Российской Федерации вид включён в региональные Красные книги (Архангельской области, Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа).

Выращивание 
Жирянку альпийскую можно выращивать в смеси из одной части известкового гравия (от 0,5 до 4 мм) и одной части торфа или в смеси из одной части торфа, двух частей перлита и одной части вермикулита.

Семена нужно выдерживать при холодных температурах от -10 °C до 0 °C в течение от 8 до 12 недель, чтобы они проросли. Весной, когда температура поднимается, и почва начинает оттаивать, семена должны быть защищены от плесени, размещением на ярком солнечном месте. Обычно семена начинают прорастать с марта по май. Почва должна быть всегда очень влажной.

После первой зимы растения должны быть разделены, чтобы не росли слишком близко друг к другу. Жирянка альпийская формирует зимние почки, как и другие растения умеренных и холодных широт. Корни растения очень хрупкие. Если при пересадке сломать слишком много корней, можно потерять растение. Этот вид требует холодной зимовки.

Примечания

Литература 
 Flora of China Editorial Committee. 2011. Flora of China (Curcurbitaceae through Valerianaceae with Annonaceae and Berberidaceae). 19: 1-884. In C. Y. Wu, P. H. Raven & D. Y. Hong (eds.) Fl. China. Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.
 Флора Мурманской области. Т. V. Л.: Наука, 1966. С. 178.

Ссылки 
 Энциклопедия декоративных садовых растений
 Pinguicula alpina L. // «Плантариум»
 Жирянка альпийская Pinguicula alpina L. // Красная книга Украины, 2009
 Андрієнко Т. Л. Комахоїдні рослини України / Під ред. В. В. Протопопової. — К.: Альтерпрес, 2010. — 80 с. : іл., 16 кол. іл. ISBN 978-966-542-419-2

Флора Евразии
Пузырчатковые
Хищные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum